Cratere Gregory – cratere lunare
 Cratere Gregory – cratere su Venere